Леонид Квитницкий
 Квитницкий, Леонид Викторович (1878—1918) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Квитницкий, Леонид Ксенофонтович (1828—1885) — русский генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг., сын К. Ф. Квитницкого.